«Хробры» () — польский футбольный клуб из города Глогув.

История команды 
В 1946 году в Глогуве работниками местной электростанции был образован спортивный клуб «Энергия». Возникли также клубы на базах верфи и сахарного завода. Осенью 1947 года произошла смена названия на «Związkowiec»(«Профсоюзец»). Появились в городе свои команды у железнодорожников и работников управления милиции. Команды не имели хорошей материальной базы, поэтому уровень их выступлений был низок. 17 января 1957 года произошло объединение всех оставшихся команд в одну под названием «MZKS Chrobry Głogów».
Клуб начал выступать в окружной лиге Зелёна-Гурского воеводства — шестом уровне польского футбола. В 60-х и 70-х годах «Хробры» смог подняться до третьей лиги.
В розыгрыше Кубка Польши 1979/1980 клуб достиг наивысшего результата в своей истории — полуфинала. На переполненной домашней арене 20 марта 1980 года «Хробры» уступил за выход в финал явному фавориту — варшавской «Легии» со счётом 0:4. В сезоне 1983/84 команда заняла первое место в третьей лиге и впервые получила право выступать во второй по силе лиге польского футбола. Во второй лиге «Хробры» играл четыре сезона. Далее команда опять оказалась в третьей лиге. В сезоне 1991/92 клуб, заняв первое место, получил право выступать во второй лиге, но следующий сезон оказался единственным в этом дивизионе и команда опустилась в третью лигу. Оранжево-черные сезон 1992/93 выиграли и снова поднялись во вторую лигу, где провели четыре сезона.

История выступлений

Спортивная арена 
Домашние матчи «Хробры» проводит на , вмещающем 2817 зрителей. Построен в 1927 году, вновь отстроен в 1948 году. Масштабная реконструкция началась в 2010 году. Через год стадион введён в эксплуатацию. На арене также проводятся легкоатлетические соревнования международного уровня.

Состав команды 
август 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Актуальные результаты
 Новости команды
 История выступлений

Спорт в Нижнесилезском воеводстве